Пабло Николас Фуртадо Хименес (; ) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Бостон Ривер».

Клубная карьера 
Фуртадо — воспитанник клуба «Бостон Ривер». 16 июля 2021 года в матче против «Прогресо» он дебютировал в уругвайской Сегунде.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Бостон Ривер»